Плач Єремії — релігійний текст, книга Старого Заповіту;
 «Плач Єремії» — український музичний гурт.
 «Плач Єремії» — вірш Григорія Чубая, який дав назву гурту «Плач Єремії».

Див. також 
 Плач